«Ласковое безраличие мира» () — фильм казахстанского кинорежиссёра Адильхана Ержанова.

Фильм был отмечен критиками во Франции и представлен на нескольких крупных международных фестивалях (секция «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, , Монреальский фестиваль нового кино, Международный кинофестиваль в Токио и других). Фильм получил главный приз на Казанском кинофестивале мусульманского кино (2018).

Сюжет 
В одном из казахстанских аулов живут молодая девушка Салтанат и молодой человек Куандык, который тайно влюблён в неё. Они кажутся счастливыми, но отец Салтанат совершает самоубийство, оставляя семью в крупных долгах. Салтанат отправляется в город просить помощи для семьи у своего дяди. Когда она понимает, что дядя хочет продать её одному из своих друзей, она убегает, чтобы присоединиться к Куандыку.

В ролях 
  — Салтанат
 Куандык Дюсембаев — Куандык
 Султан Абзалов
 Тулемис Алишев
 Кулжамиля Белжанова
 Еркен Губашев
 Аркен Ибдимин
 Бауыржан Каптагай
 Теоман Хос
 Константин Козлов

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы-драмы Казахстана
Фильмы на казахском языке
Фильмы Казахстана 2018 года